Trevor är ett mansnamn som ibland även används som efternamn.

Personer med förnamnet Trevor
 Trevor Bolder (1950-2013), brittisk rockbasist 
 Trevor Dunn (född 1968), amerikansk musiker
 Trevor Horn (född 1949), brittisk musiker
 Trevor Howard (1913-1988), brittisk skådespelare
 Trevor Jones (född 1949), sydafrikansk kompositör 
 Trevor Linden (född 1970), kanadensisk fd ishockeyspelare 
 Trevor Nunn (född 1940), brittisk film- och teaterregissör 
 Trevor Rabin (född 1954), sydafrikansk musiker
 Trevor Taylor (1936-2010), brittisk racerförare

Personer med efternamnet Trevor
 Claire Trevor (1910–2000), amerikansk skådespelerska   
 Hugh Trevor-Roper (1914–2003), brittisk historiker   
 Horace Trevor-Cox (1908–2005), brittisk parlamentsledamot
 
 
 William Trevor (1928–2016), irländsk författare   

Förnamn
Efternamn
Mansnamn